twe – codice ISO 639-3 della lingua tewa (idoesia)